Volterra puede referirse a:
Personas
 Vito Volterra, matemático italiano.
 Daniele da Volterra, pintor italiano.
Lugares
 Volterra, ciudad de Italia.
Astronomía
 Volterra', cráter lunar.
 (14072) Volterra, asteroide del cinturón principal.